Genouilly puede referirse a: 

 Genouilly, comuna francesa situada en Cher.
 Genouilly, comuna francesa situada en Saona y Loira.